Niemcy:
 Dohndorf - dzielnica Köthen (Anhalt)

Osoby:
 Rüdiger Dohndorf - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Dondorf
 Donndorf